Canal 3 puede referirse a:

Arabia Saudita 
 Canal 3 (Saudi Aramco), extinto canal de televisión para las zonas residenciales de Saudi Aramco.

Argentina 
 Canal 3 (Rosario) de Rosario, Provincia de Santa Fe.
 Canal 3 (Santa Rosa) de Santa Rosa, Provincia de La Pampa.
 Canal 3 (Trelew) de Trelew, Provincia del Chubut.

Chile 
 Canal 3 (Diego de Almagro) de Diego de Almagro.
 Canal 3 (La Victoria) de La Victoria.
 Canal 3 (Nueva Imperial) de Nueva Imperial.
 Canal 3, la TV de la Zona de Panguipulli.
 Canal 3 (Pichilemu) de Pichilemu.
 Canal 3 (Queilén) de Queilén.

Guatemala 
 Canal 3, Ciudad de Guatemala.

Nicaragua 
 Telesistema Canal 3 de Managua.

Tailandia 
 Canal 3 de Tailandia.

Uruguay 
 Canal 3 de Colonia.
 Vivo Canal 3 de Lavalleja.

Canal 03